Hans Andersson, född 1960, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare. Han spelade back för Luleå HF i Division I och för Nybro IF i Division I & II).

Klubbkarriär

Referenser 
 

Män
Födda 1960
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Luleå HF
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 1900-talet